Østerelva kan syfta på följande platser:

Norge 

 Østerelva, Alta, älv, Finnmark fylke, 
 Østerelva, Fredrikstad, östra grenen av Glommas nedre lopp, Østfold fylke,